«Broken» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Broken, EP de  Nine Inch Nails.
 Broken (2006), película dirigida por Alan White.
 The Broken (2008), película dirigida por Sean Ellis.
 Broken (2012), película dirigida por Rufus Norris.
 Broken (2013), película dirigida por Bright Wonder Obasi.
 Broken (2014), película dirigida por Lee Jung-ho.

 "Broken", episodio (T01E06) de CSI: Miami.
 "Broken", episodio (T06E01) de House.
 "Broken", episodio (T02E01) de Once Upon a Time.

Literatura 
 Broken (2006), novela de Kelley Armstrong.
 Broken (2010), novela de Karin Slaughter.

Música

Álbumes 
 Broken (1992), álbum de Nine Inch Nails;
 Broken (2009), álbum de Soulsavers;
 Broken, álbum de Deezy.
 Broken (2018), álbum de Memphis May Fire;

Canciones 
 "Broken" (n/d), canción de Elisa.
 "Broken" (n/d), canción de Kate Ryan.
 "Broken" (n/d), canción de Lifehouse.
 "Broken" (n/d), canción de McLean.
 "Broken" (n/d), canción de Sam Clark.
 "Broken" (n/d), canción de Seether.
 "Broken" (n/d), canción de Sonata Arctica.
 Broken, Canción de 12 Stone
 Broken, Canción de la banda Gorillaz